Кристиан Эгенольф (; 26 июля 1502, Хадамар, ландграфство Гессен — 9 февраля 1555, Франкфурт-на-Майне) — немецкий книгопечатник и издатель, первый крупный типограф Реформации. Представитель позднего немецкого Возрождения.

Биография 
В 1516 году начал изучать гуманитарные науки в университете Майнца. Там же на родине книгопечатания обучился ряду ремёсел, связанных с книжным производством. Самым технологически сложным было литьё шрифтов из различных сплавов; для того чтобы овладеть им в совершенстве, Эгенольф отправился (видимо, в 1524 году) в Страсбург, к издателю Вольфгангу Кёпфелю. В 1528 году открыл собственную мастерскую, но уже в конце 1530 года был вынужден покинуть признанный европейский центр книжного производства и переехать во Франкфурт-на-Майне.

Там конкуренция отсутствовала, а спрос на книжную продукцию был велик.

После открытия издательства Эгенольфа книжное производство во Франкфурте уже никогда не прерывалось. Кроме того, на протяжении нескольких лет работали филиалы в Аугсбурге и Марбурге, где Эгенольф был даже официальным университетским издателем.

За 25 лет своей деятельности издал более 45 наименований книг, выпущенных его издательством в Страсбурге, около 90 — в Марбурге и свыше 430 во Франкфурт-на-Майне, при том что эти данные скорее всего не полны. В иллюстрировании его изданий часто принимали участие художники Ханс Зебальд Бехам и Виргиль Солис. В искусстве изготовления шрифтов Эгенольф также достиг больших успехов: большинство современных ему германских типографий заказывало шрифты у него.

Как и другие издатели той эпохи, Эгенольф имел свои выраженные тематические предпочтения. Особенно охотно (и коммерчески успешно) он издавал книги по ботанике, медицине, а также по богословию; популярны были справочники франкфуртских законов, вышедшие в типографии Эгенольфа в более позднюю эпоху. Больше всего его издательство прославилось своими нотными публикациями, для чего авторы модифицировали заимствованные из Франции стандарты печатной нотной грамоты, что внесло значительный вклад в формирование современного нотного письма.

В 1535 году напечатал немецкую Библию и собственный сборник «Хроники». В последующие годы Эгенольф опубликовал работы таких выдающихся авторов, как Ганс Сакс, Себастьян Мюнстер, Филипп Меланхтон, Себастьян Франк и других.

Наиболее ценным наследием типографии Эгенольфа являются два 4-голосных сборника песен: „Gassenhawerlin“ и „Reuterliedlin“ от 1535 г. 

Его дочь Магдалена вышла замуж за Адама Лоницера, одного из сотрудников Эгенольфа. Лоникер стал руководителем издательства после смерти Эгенольфа, опубликовав не менее четырех изданий Kräuterbuch между 1557 и 1577 годами. Эта книга стала настолько популярной и известной, что переиздавалась в 1783 году в Аугсбурге, более чем через 200 лет после первоначального выпуска.

Примечания

Ссылки 
 
 Egenolf, Christian der Ältere
 Гуманитарные науки. История. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 2014

Типографы Германии
Издатели Германии
Книгопечатники Германии
Выпускники Майнцского университета
Ронсесвальес